Исидор Гунсберг (; 1 ноября 1854, Пешт — 2 мая 1930, Лондон) — один из сильнейших шахматистов мира в конце XIX века, претендент на мировое первенство; шахматный журналист.

Биография 
В 1863 году переехал с родителями из Венгрии в Англию. Шахматные успехи пришли к нему во второй половине 1880-х годов. Успехи в турнирах и матчах дали Гунсбергу право претендовать на мировое первенство. Матч Вильгельму Стейницу он проиграл, но показал себя достойным соперником чемпиона мира. Оба участника матча отстаивали принципы так называемой новой школы: 

Всего за время с 1883 по 1914 Гунсберг сыграл в 28 турнирах, из них в 7 одержал победу, еще в 9 занимал призовые места. Из 8 сыгранных матчей (1881—1891) выиграл 5, проиграл 2, завершил 1 вничью.

Мастер позиционного стиля игры, Гунсберг принадлежал к шахматистам, однако при необходимости блестяще вёл атакующие действия. 

Член символического клуба победителей чемпионов мира Михаила Чигорина с 15 декабря 1890 года.

Занимался журналистикой, вёл шахматный отдел в лондонских газетах. После прекращения выступлений в соревнованиях жил в бедности.

Спортивные результаты

Интересный факт 

Гунсберг успешно играл за шахматный автомат «Мефисто».

Примечания

Литература 
 
 Gunsberg L, в книге: Magyar sakktörtenet I, Bdpst, 1975

Ссылки 
 Биография Исидора Гунсберга на сайте ФШР

Шахматисты Великобритании